Провост () — містечко в Канаді, у провінції Альберта, у складі муніципального району Провост № 52.

Населення 
За даними перепису 2016 року, містечко нараховувало 1998 осіб, показавши скорочення на 2,1%, порівняно з 2011-м роком. Середня густина населення становила 423 осіб/км².

З офіційних мов обидвома одночасно володіли 25 жителів, тільки англійською — 1 930, а 5 — жодною з них. Усього 110 осіб вважали рідною мовою не одну з офіційних, з них 5 — українську.

Працездатне населення становило 1 170 осіб (78% усього населення), рівень безробіття — 6,8% (7,7% серед чоловіків та 6,7% серед жінок). 81,6% осіб були найманими працівниками, а 17,1% — самозайнятими.

Середній дохід на особу становив $51 945 (медіана $43 008), при цьому для чоловіків — $66 340, а для жінок $37 628 (медіани — $63 040 та $29 888 відповідно).

36,3% мешканців мали закінчену шкільну освіту, не мали закінченої шкільної освіти — 21,3%, 42,3% мали післяшкільну освіту, з яких 21,3% мали диплом бакалавра, або вищий.

Клімат 
Середня річна температура становить 2,3°C, середня максимальна – 22,2°C, а середня мінімальна – -22,6°C. Середня річна кількість опадів – 400 мм.

Галерея

Примітки 

Міста Альберти